Кубок европейских чемпионов по футзалу (по версии AMF) проводится с 1991 года.

Призёры

Достижения

I Кубок европейских чемпионов по футзалу 1991  
1.  «Хаэн»
2.  «Корейо де Манья» (Лиссабон)
3.  «Космос Нетопыр» (Гавиржов)
4.  «Маяк» (Таллин)
5.  «Хар-Ям» (Хайфа)
6.  «Идея Турс»
7.  «Милан»
8.  «Колн Спорт»
9.  «Трините Футзал»

II Кубок европейских чемпионов по футзалу 1992  
1.  «Хаэн»
2.  «Эстрелас де Авенида» (Лиссабон)
3.  «Майя Сеница» (Братислава)
4.  «Алмаз» (Мирный)
5.  «Харджита Футзал» (Будапешт)
6.  «АСПТТ» (Канны)
7.  ГС «Данипель» (Милан)

III Кубок европейских чемпионов по футзалу 1993  
1.  «Корейо де Манья» (Лиссабон)
2.  «Буадез Электрицмста»
3.  «Сеница» (Братислава)
4.  «БАТ» (Гавиржов)
5.  «Алмаз» (Мирный)
6.  «АСПТТ» (Канны)
7.  ГС «Данипель» (Милан)
8.  «Броун Спорт»

IV Кубок европейских чемпионов по футзалу 1994  
1.  «Корейо де Манья» (Лиссабон)
2.  «Виргили де Кадис»
3.  «Полигран» (Москва)
4.  «БАТ» (Гавиржов)
5.  «Глассиг» (Кошице)
6.  «Мистраль» (Гренобль)
7.  «Агро» (Кишинев)
8.  «Броун Спорт»

V Кубок европейских чемпионов по футзалу 1995  
1.  «Пуэрто-де-Санта-Мария» (Лиссабон)
2.  «Белоиар» (Лиссабон)
3.  «Спартак» (Москва)
4.  «Сеница» (Братислава)
5.  «Пластик» (Тирасполь)
6.  «Мистраль» (Гренобль)
7.  «Микеска» (Острава)
8.  «Спортинг Турро» (Милан) 
9.  «Локомотив» (Витебск)

VI Кубок европейских чемпионов по футзалу 1996  
г.Гаривжов, Чехия

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Финальный раунд

VII Кубок европейских чемпионов по футзалу 1997  
1.  «Антунес»
2.  «Паликриса» (Бадахос)
3.  «Концентрат» (Нерюнгри)
4.  «Боудем» (Мартиг)
5.  «Изолекс-Бразил» (Кошице)
6.  «POZEMY STABVY» (Prerov) 
7.  «Энергетик» (Витебск) 
8.  «Пластик-Шериф» (Тирасполь)

VIII Кубок европейских чемпионов по футзалу 1998  
г. Созел, Португалия

IX Кубок европейских чемпионов по футзалу 1999  
1.  «Алмаз» (Мирный)
2.  «Антунес»
3.  «Гасифред» (Ивиса)
4.  «Атлант» (Минск)
5.  СК «Сико» (Йилемнице)
6.  «Перпетум» (Братислава)
7.  «Альянс» 
8.  «Мистраль» (Гренобль)

X Кубок европейских чемпионов по футзалу 2001  
г. Москва, Россия

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Финальный раунд

XI Кубок европейских чемпионов по футзалу 2002  
Словакия, г. Кошице. 24-28 апреля 2002 года

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Финальный раунд

XII Кубок европейских чемпионов по футзалу 2003  
С 4 по 8 июня 2003 года
г. Москва, Россия

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Финальный раунд

XIII Кубок европейских чемпионов по футзалу 2004  
С 12 по 15 января 2004 года, г. Щёлково, Московская область, Россия

XIV Кубок европейских чемпионов по футзалу 2005  
г. Лугановиче, Чехия

Групповой раунд

Финалы

XV Кубок европейских чемпионов по футзалу 2006

Групповой раунд

Финальный раунд

XVI Кубок европейских чемпионов по футзалу 2007  
С 29 мая по 2 июня 2007 года
г. Анталья, Турция

Групповой раунд

Финалы

XVII Кубок европейских чемпионов по футзалу 2008  
май 2008 года
г. Албена, Болгария

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Финальный раунд

XVIII Кубок европейских чемпионов по футзалу 2009  
26-30 мая 2009 года
г. Приморско, Болгария

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Финальный раунд

XIX Кубок европейских чемпионов по футзалу 2010  
2-6 июня 2010 г.Минск, Белоруссия

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Финальный раунд

XX Кубок европейских чемпионов по футзалу 2011  
18-22 мая 2011 года гг.Калининград и Светлогорск, Россия

Групповой раунд

Финальный раунд

XXI Кубок европейских чемпионов по футзалу 2012  
25-30 мая 2012 года г.Отроковице, Чехия

Групповой этап

Финальный раунд 

5-8 места

XXII Кубок европейских чемпионов по футзалу 2013  
13-19 мая 2013 года г.Гомель, Белоруссия

Групповой этап

Финальный раунд

Ссылки 
 Официальный сайт UEFS

Международные соревнования по футзалу
Мероприятия, регулярно проводимые с 1991 года